Нотация 3 (, более известен как N3) — широко распространённый краткий способ записи моделей RDF не в XML. Разработан с целью быть понятным человеку: N3 намного компактнее и удобнее для чтения, чем XML-запись RDF. Формат разработан Тимом Бернерсом-Ли и другими из сообщества Семантической паутины.

Возможности N3 выходят за пределы сериализации RDF-моделей. Например, в N3 можно записывать правила логического вывода над RDF-данными. Существует также формат Turtle — подмножество N3, в котором поддерживаются только основные возможности RDF.

Пример 

RDF-модель, записанная в стандартном XML-виде (RDF/XML):

<rdf:RDF
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <rdf:Description rdf:about="http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Benn">
    <dc:title>Tony Benn</dc:title>
    <dc:publisher>Wikipedia</dc:publisher>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>

В N3 её можно записать так:

@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .

<http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Benn>
  dc:title "Tony Benn" ;
  dc:publisher "Wikipedia" .

Этот пример одновременно является корректным в Turtle.

Внешние ссылки 

 
 
 
 

Семантическая паутина
RDF